Manuel Luis Vázquez Lombo (Dos Hermanas, Sevilla, 27 de noviembre de 1979) es un artista muy ecléctico puesto que, a pesar de haberse formado en el flamenco ortodoxo, sus trabajos discográficos abarcan disciplinas como el pop aflamencado, letras tradicionales o la música melódica como nos ofrece en su más reciente álbum: "YO".

Biografía

Inicios 
Manuel Lombo nace en Dos Hermanas, Sevilla, a finales de 1979. Artista nato desde los 5 años, ha obtenido numerosos premios por su versatilidad y dominio de la escena. Forma parte del Grupo de Danzas Ciudad de Dos Hermanas, compañía con la que ha viajado por toda España, Europa y Oriente Medio. 

Ha sido becario de la Fundación Cristina Heeren en el 2000 y el 2001, donde estudió cante  flamenco bajo la dirección de "Naranjito de Triana" y José el de la Tomasa. En Andalucía ha trabajado en numerosas peñas y festivales, y ha participado en el Ciclo Las Noches de Don Fadrique del Ayuntamiento de Sevilla, aparte de trabajar habitualmente en Sol Café Cantante. 

En 2002 trabajó como artista invitado en la gira por Holanda de la Compañía "La Primavera" en diversas ciudades. Asimismo impartió un cursillo de cante en el Conservatorio de Música de Róterdam.

En el año 2003 entra a formar parte de la Compañía de baile de Rafael Campallo, con el cual trabaja en el Festival Flamenco de Monterrey (México), en el Festival de Miami, y en el teatro Danny Kay Playhouse de Nueva York.  En este mismo año participa en el espectáculo "Inmigración" de la Compañía de María Ángeles Gabaldón, estrenado en Sevilla y con sucesivas representaciones en Barcelona, Jerez y  en Alemania.

En el año 2004 fue elegido como uno de los  cantaores para cantar en la "Exaltación a la Saeta" en a Catedral de Sevilla. Posteriormente ha formato parte del espectáculo Don Juan Flamenco, estrenado en la XIII Bienal de Sevilla.  En octubre de este mismo año participó en el espectáculo Campallerias, representado en el Miami Festival y en el Flamenco Art Festival de Santa Bárbara, California.

Madurez 

En el año 2006 compartió escenario con una de sus madrinas, Pasión Vega, que participó como artista invitada, en el Metropolitan Museum de Nueva York. 
A finales de este año sale a luz su primer trabajo discográfico, fruto de sus apariciones de la mano de María Jiménez, artista por la que siente una profunda admiración. En este disco se editan once temas de canciones aflamencadas, bulerías y alguna que otra versión de importantes compositores como Miguel Gallardo, con el tema "Otro ocupa mi lugar" o los grandes Quintero, León y Quiroga con la interpretación de "Silencio por un torero". Este disco ha sido premiado como Mejor Disco de Flamenco y otras músicas por la página de internet , además de recibir el reconocimiento por parte del público.

En 2007 realiza una gira presentando su disco por teatros y festivales de toda Andalucía. En julio de ese mismo año, colabora con el diseñador John Galliano en la pasarela que conmemora los 50 años de la Casa Dior y que se celebra en el Palacio de Versalles de París.  

Su segundo álbum presentado a finales de 2008, se titula "Siete Pormenores" y cuenta con 12 temas. Según el propio artista, su segundo disco suena muy “aflamencado”, ya que en él podemos encontrar tangos, bulerías, sevillanas… como “Rompimos”, una canción a medio camino entre la rumba y los boleros de Moncho.
El cantante es devoto de los grandes compositores, como León, Quintero y Quiroga o Miguel Gallardo, a los que ya rindiera un sentido tributo en su primer disco (“Manuel Lombo”, 2006). En esta segunda entrega, el artista recrea los “Tangos de la plaza” de Enrique Morente, “Todo el mundo”, que popularizó Rocío Jurado y cuatro sevillanas de Manuel Pareja Obregón, que ha titulado “Caprichos”. 
Enrique Casellas, Charo Vega o Vanesa Martín son alguno de los compositores que han puesto su talento en las canciones que el cantante de Dos Hermanas interpreta con su estilo y pasión particulares.

Su Tercer álbum, el artista de Dos Hermanas nos trae en épocas de Navidad un álbum de villancicos titulado "Cante, incienso y mirra" y que se publicó el día lunes 30 de noviembre de 2009.

Un año después de su último trabajo, Siete pormenores, Manuel Lombo regresa al panorama musical con un disco de villancicos.

En la temporada 2010-2011 es jurado del concurso de Canal Sur Se llama copla en su 4º temporada.

En el año 2010 edita su cuarto trabajo discográfico. "Personaje Raro" con el que inicia una gira de casi dos años que encadena a su término con otra a nivel nacional en conmemoración del espectáculo "Azabache" en compañía de Pastora Soler, Diana Navarro y Pasión Vega con quienes recorre exitosamente, distintos teatros y auditorios de la geografía española como por ejemplo: el Teatro Real de Madrid en dos ocasiones, el Euskalduna de Bilbao...

Con posterioridad y junto a su por aquel entonces productor musical: José Miguel Évora, se embarca en un nuevo proyecto: "Canción Sentimental" una revisión a piano y voz de los grandes clásicos de la música como son: "Hijo de la luna", "Y cómo es él", "Fly me to the moon"...que supone el germen del ahora nuevo trabajo discográfico de Manuel: "YO".

"YO" es el más personal e íntimo de todos álbumes editados hasta el momento puesto que, además de apartarse de su faceta más aflamencada para orientarse a una rama más melódica con claras referencias a la música de los años 50, el jazz...se trata de su primera obra íntegra como compositor, salvo un tema: "La Aurora de Nueva York", versión en la que homenajea a su admirado Enrique Morente.

Reconocimientos 

En el año 2014 es nombrado "Caballero de la orden de la Solear", institución creada por Bodegas Barbadillo, S.L. para el reconocimiento de la manzanilla, vino generoso criado únicamente en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.

Discografía 
 Manuel Lombo (2006)
 Otro ocupa mi lugar
 No lo llames amor
 Cuando crezcan las flores
 Te tendré en cuenta
 Mi última historia de amor
 Amor de balde
 Cómo lo hago
 Silencio por un torero
 Tengo la experiencia
 Me suena a gloria
 Y una letra...

 Siete Pormenores (2008)
 Todo tu ser
 Como digo que no
 Aunque no estés
 Ya paso...
 Cuando cierro mis ojos
 Todo el mundo
 Rompimos
 Lo que no te dije
 Caprichos
 Tangos de la plaza
 Silencio y calla
 Y una letra...

 Cante,incienso y mirra (2009)
 Campanilleros
 En el portal de Belén
 El ayayay
 Al rey de los cielos
 Villancico del gloria
 La caravana de los Reyes
 Buleria de santa María
 Nana de Sevilla
 Gracias a ti
 Salve madre
 Al filo de media noche
 Y una letra

 Personaje Raro (2010)
 Aliado del viento.
 Hablan de ti, hablan de mí.
 Soleá de mis pesares.
 Carmen.
 Cuánto te quiero.
 Preso de mi libertad.
 Personajes raro.
 Corta fuego de amor.
 Hotel Ercilla.
 Y una letra... Qué sabe nadie.
YO (2016) 
 Lo que un día empezaste.
 Perchas blancas.
 Entre copas.
 Septiembre.
 Guardo.
 Huellas en la arena.
 Ay amor.
 Buenos días.
 Canciones que duelen.
 Y vuelvas a verme a solas.
 Mi niña.
 Ronda.
 Pase lo que pase.
 La Aurora de Nueva York.
 Oh, my love.

Referencias

Enlaces externos 
 "Ya no creo en los políticos"

Cantantes de la provincia de Sevilla
Cantaores de flamenco del siglo XX
Cantaores de flamenco del siglo XXI
Nacidos en Dos Hermanas